Naturschutzgebiet Klef steht für:

 Naturschutzgebiet Klef (Plettenberg)
 Naturschutzgebiet Klef (Neuenrade)